Aandahl ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Russell Aandahl (1912–2003), US-amerikanischer Geologe 

 Søren Jørgensen Aandahl (1802–1886), norwegischer Politiker 
 Vance Aandahl (* 1944), US-amerikanischer Schriftsteller